Ревейо́н (, канун) — многозначный термин французского происхождения.

 Ревейон — во Франции полуночное празднование Рождества (24 декабря) и Нового Года (31 декабря).
 Ревейон (фр.) — французская коммуна в департаменте Марна.
 Ревейон (фр.) — французская коммуна в департаменте Орн.
 Ревейон (фр.) — река во Франции.
 Ревейон (усадьба)

См. также 
 Ревельон